«АвтоВАЗагрегат» — советское, а затем российское предприятие, производитель автокомпонентов, располагалось близ микрорайона Поволжский города Тольятти. В 2015 году предприятие остановило работу, работники отправлены без содержания в отпуск, 8 октября 2015 года по решению Арбитражного Суда предприятие признано банкротом, введена процедура наблюдения, под руководством арбитражного управляющего. После банкротства, завод находился в собственности основного кредитора госкорпорации Ростех.

В 2021 году на промышленной площадке запущено производство стальных дверей, российской группы компаний «Феррони».

История 
Вопрос о необходимости создания предприятия по восстановлению деталей, узлов и агрегатов автомобилей «ВАЗ», выпуску оборудования для ремонта и диагностики легковых автомобилей в городе Тольятти был поставлен в 1982 году.

2 марта 1984 завод был создан как производственное подразделение «АвтоВАЗа», тогда же по предложению Виктора Полякова и получил своё название и с этой даты официально шло празднование дня рождения завода.

В 1989 году была выпущена первая продукция.

В 2000 году предприятие с разрешения президента АвтоВАЗа Алексея Николаева было передано тольяттинской группе «Лада Интер Сервис» (ЛИС) под руководством Сергея Сычёва. Генеральным директором завода был назначен Александр Андреевич Маштаков. В 2006 году в ходе тольяттинской криминальной войны 8 июня был убит заместитель директора предприятия «АвтоВАЗагрегат» Борис Селиванов.

В 2012 году предприятие перешло под контроль московских предпринимателей, владельцев компании «Волгомост». Генеральным директором завода был назначен Виктор Козлов.

В 2015 году по решению президента АвтоВАЗа Бу Андерссона, АвтоВАЗ отказался от партнёрства с АвтоВАЗагрегат в пользу Faurecia. Летом этого года предприятие остановило работу, более 2 тыс. сотрудников были отправлены без содержания в вынужденный отпуск. Это привело к социальному напряжению в городе, с перекрытием работниками трассы М-5. Прокуратура возбудило дело в отношении директора завода Виктора Козлова. По решению Арбитражного суда на предприятии было введено конкурсное управление.

В 2016 году губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин на встрече с работниками завода, на вопрос работницы дочернего предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат» о сроках погашения задолжности по зарплате ответил, что «никогда если в таком тоне вы будете разговаривать». Посоветовав работникам обратится к послу США Джону Теффту.

Деятельность 
Основным потребителем продукции предприятия являлся «АвтоВАЗ», на конвейер которого поставлялся широкий спектр комплектующих: сиденья, системы выпуска газов (глушители), каталитические нейтрализаторы отработавших газов, трубки тормозной и топливной систем и другие.

Всего выпускалось более 400 наименований продукции, некоторые из позиций комплектующих выпускались только на «АвтоВАЗагрегате».

В 2006 году предприятие реализовало продукции на 8542 млн рублей (без НДС), из них 94 % продукции реализовано на ОАО «АвтоВАЗ». Выпуск продукции по сравнению 2005 годом вырос на 9,5 %. Является третьим по товарообороту машиностроительным предприятием Тольятти после автозавода.

В 2006 году занимала 298-е место в списке крупнейших российских компаний, в 2007 году — 336-е.

В июне 2010 года с германской компанией Eberspacher создано совместное предприятие «Эберспехер Выхлопные системы Рус» по производству и инженирингу выхлопных систем для автомобилей.

2015 год предприятие с выручкой в размере 1,7 млрд руб. и чистым убытком в 393,6 млн руб. Подобное положение зафиксировано в 2009 году, когда чистый убыток составил 347,8 млн руб., во все остальные отчётные периоды компания показывала положительную чистую прибыль.

На июль 2018 года основным кредитором завода являлась госкорпорация Ростех в лице своей дочерней компании ООО «РТ Капитал», в собственности которого находился завод, которая строила планы о создании мусоросжигательного завода. 

В октябре 2018 года «ЭкоРесурсПоволжье» группы «Эковоз» рассматривала пром площадку завода под размещение мусоросортировочного комплекса.

В 2021 году на промышленной площадке запущено производство стальных дверей, группы компаний «Феррони», принадлежащая Евгению Кузнецову. Общее количество частных инвестиций составило более 4,4 миллиарда рублей.

Примечания

Ссылки 
 Архив Торговый дом АвтоВАЗагрегат
 Архив официального сайта завода 

Предприятия Тольятти
АвтоВАЗ
Машиностроительные компании
Компании Тольятти
Производители автокомплектующих России
Предприятия, основанные в 1984 году
Компании, упразднённые в 2015 году
Предприятия, закрытые в 2015 году